R74 – strada regionale Stanger – Sterkfontein (Sudafrica)